Tiefenthal peut faire référence à :
 Tiefenthal, commune de l'arrondissement de Bad Dürkheim, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 Tiefenthal, commune de l'arrondissement de Bad Kreuznach, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 L'abbaye de Tiefenthal, située à Eltville, Hesse, Allemagne.